Yecla bezeichnet

 eine Stadt in der spanischen autonomen Region Murcia, siehe Yecla (Stadt)
 ein Weinanbaugebiet in der Umgebung der gleichnamigen spanischen Stadt, siehe Yecla (Weingebiet)
 einen Ort in der spanischen Provinz Salamanca, siehe Yecla de Yeltes
 eine Burg in der spanischen Provinz Salamanca, siehe Castro von Yecla la Vieja
 einen weiblichen Vornamen sowie einen Familiennamen, siehe Yecla (Name)